Мшанец — топоним на Украине и в Польше.

Населённые пункты на Украине 

 Мшанец — село в Казатинском районе Винницкой области.
 Мшанец — село в Любомльском районе Волынской области.
 Мшанец — село в Старосамборском районе Львовской области.
 Мшанец — село в Зборовском районе Тернопольской области.
 Мшанец — село в Теребовлянском районе Тернопольской области. 
 Мшанец — село в Старосинявском районе Хмельницкой области.

Река 
 Мшанец — река в Подкарпатском воеводстве Польши и в Львовской области Украины, приток Днестра.